Kapralos ist der Familienname von

 Christos Kapralos (1909–1993), griechischer Bildhauer 
 Spyros Kapralos (* 1955), griechischer Wasserballspieler und Sportfunktionär